Исмайлов — фамилия.

Известные носители 
 Исмайлов, Абиб Акпер оглы (1906—1966) — азербайджанский кинорежиссёр и сценарист.
 Исмайлов, Аждар Таги оглы (1938—2022) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук, профессор.
 Исмайлов, Афран Амид оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Исмайлов, Бехнам Айдын оглы (род. 1981) — азербайджанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Исмайлов, Гаджи (род. 1944) — азербайджанский и советский актёр театра и кино.
 Исмайлов, Гусейн Алескер оглы (род. 1952) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук, директор Института фольклора НАНА.
 Исмайлов, Расим Рза оглы (1936—2004) — азербайджанский, советский кинорежиссёр, оператор, сценарист, писатель.
 Исмайлов, Рафис Рза оглы (род. 1939) — азербайджанский художник. Народный художник Азербайджана (2000). Лауреат государственной премии АзССР (1978). 
 Исмайлов, Рустам Вагифович (род. 1984) — российский инвест-аналитик,историк,антиковед.
 Исмайлов, Таги Махмуд оглы (1887—1958) — азербайджанский партизан, один из командиров «Красного батальона».
 Исмайлов, Фарид Камиль оглы (род. 1994) — азербайджанский борец вольного стиля, бронзовый призер чемпионата мира по корешу.
 Исмайлов, Фаррух Аладдин оглы (род. 1978) — азербайджанский футболист.
 Исмайлов, Фикрет Исмаил оглы (1935—2015) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Азербайджана.
 Исмайлов, Филипп Филиппович (1794—1863) — русский писатель.
 Исмайлов, Эдуард Юрьевич (род. 1990) — украинский футболист.

См. также